«Крайние меры» () — эксплуатационное кино, warsploitation.

Сюжет 
Трое американских солдат отправляются во Вьетнам. Во время проведения боевой операции, один из них, Дэвид Каллахан (Гэри Дэниелс), получает ранение и попадает в плен. Вскоре Дэвида освобождают из плена его друзья-сослуживцы — Чарли (Джим Гейнс) и Дуглас Андерсон (Дэвид Лайт). Дэвида отправляют в больницу. Солдат собирается с силами, изучает боевые искусства и отправляется отомстить обидчикам.

В ролях 

Фильмы Филиппин
Фильмы 1988 года
Эксплуатационное кино
Фильмы о войне во Вьетнаме